«Toss It Up» — первый сингл Тупака Шакура с его первого посмертного альбома The Don Killuminati: The 7 Day Theory. Композиция записана совместно с K-Ci & JoJo из группы Jodeci.

Видеоклип на песню снят в двух вариантах, которые кроме сюжета клипов ничем не отличаются.

Дорожки 
 Макси CD (европейский релиз)
 «Toss It Up» (radio edit) — 4:52
 «Toss It Up» (album version) — 4:52
 «Toss It Up» (instrumental) — 4:41
 Макси CD (американский релиз)
 «Toss It Up» (radio edit) — 4:52
 «Toss It Up» (album version) — 4:52
 «Toss It Up» (video version) — 4:52
 «Toss It Up» (instrumental) — 4:41
 Аудиокассета
Сторона А
 «Toss It Up» (radio edit) — 4:52
 «Toss It Up» (album version) — 4:52
Сторона Б
 «Toss It Up» (radio edit) — 4:52
 «Toss It Up» (album version) — 4:52

См. также 

Синглы Тупака Шакура
Синглы Interscope Records
Синглы Death Row Records
Диссы
Джи-фанк-песни